Wikipédia en akan est l’édition de Wikipédia en akan, langue tano central parlée au Ghana et en Côte d'Ivoire. L'édition est lancée en . Son code .

Il existe plusieurs dialectes de l'akan, dont un des deux principaux, le twi, dispose aussi de son propre projet wikipédien indépendant : Wikipédia en twi.

Présentation

Statistiques 
Le , l'édition en akan comporte .

Le , elle contient 591 articles et compte 12 601 contributeurs, dont 9 contributeurs actifs et .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Histoire de Wikipédia - Liste des éditions de Wikipédia - Wikipédia en twi
 Akan - Langues tano central - Langues kwa - Langues nigéro-congolaises
 Alphabet latin
 Akan (peuple) - Ghana - Côte d'Ivoire

Liens externes 
 
 Statistiques pour la Wikipédia en akan jusqu'à fin 2018 : Tableaux - Graphiques
  Tell us about your Wikipedia project
 Wikipédia en akan, version pour appareils mobiles

 

Akan 
Langue akan
Langue tano central
Akan